Фаворов — фамилия. Известные носители:
 Фаворов, Артём Владимирович (род. 1994) — украинский футболист.
 Фаворов, Денис Владимирович (род. 1991) — украинский футболист.
 Фаворов, Иван Петрович (1896—1939) — капитан государственной безопасности, организатор массовых репрессий.
 Фаворов, Назарий Антонович (1820—1897) — православный богослов и публицист, протоиерей.